

Patronyme 

 Bartolomeo Vitelleschi (?-1463), pseudo-cardinal italien ;
 Giovanni Maria Vitelleschi (c. 1390-1440), cardinal italien ;
 Muzio Vitelleschi (1563-1645), jésuite italien,  Supérieur général des Jésuites ;
 Salvatore Nobili Vitelleschi (1818-1875), cardinal italien.

Architecture 
 Palazzo Vitelleschi, palais italien sis à Tarquinia et siège du musée archéologique.
 Palazzo Vitelleschi, palais italien sis à Rome